50 киломе́тр — остановочный пункт / пассажирская платформа Воткинского направления Ижевского региона Горьковской железной дороги. Расположена в деревне Позимь Завьяловского района Удмуртской Республики, в пригороде Ижевска. Время движения от Ижевского вокзала — 27 минут.

Названа по расположению на 50 км железнодорожной линии Агрыз — Ижевск — Воткинск (нумерация километров ведётся от станции Агрыз).

Описание 
Остановочный пункт находится в 6 км от восточной границы Ижевска, на северо-восточной окраине деревни Позимь. Единственная пассажирская посадочная платформа расположена с северной стороны однопутной неэлектрифицированной Воткинской линии на перегоне между станциями Позимь (г. Ижевск) и Вожой. Платформа бокового типа, низкая, короткая. Рассчитана на приём 1 вагона. Турникетами и билетной кассой не оборудована. Имеется электрическое освещение.

Выход с платформы в деревню Позимь, к садоводческому массиву «Позимь» и автодороге Ижевск — Вожой. Непосредственно рядом с платформой находятся сельский дом культуры и Торфянский пруд.

К юго-западу от платформы находится конечная автобусная остановка. Возможна пересадка на автобус № 344, следующий по маршруту дер. Позимь — пос. Октябрьский — улица Ленина — улица Воровского — Промышленная улица — улица 40 лет Победы — улица Ленина — пос. Октябрьский — дер. Позимь.

Пригородное следование по станции 
Пригородные железнодорожные перевозки по Воткинской линии осуществляются пассажирской компанией «Содружество». На платформе останавливаются пригородные поезда, следующие из Ижевска в Воткинск и обратно. Регулярность движения — 2 пары поездов в день.

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов по платформе 50 км

Остановочные пункты Ижевского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии